Birkenfeld kan syfta på:

 Birkenfeld, Baden-Württemberg – en kommun i Enzkreis, Tyskland
 Birkenfeld, Bayern – en kommun i Landkreis Main-Spessart, TYskland
 Birkenfeld, Rheinland-Pfalz – en stad i Landkreis Birkenfeld, Tyskland
 Furstendömet Birkenfeld – ett furstendöme och en exklav i sydvästra delen av preussiska Rhenprovinsen 1817–1937
 Landkreis Birkenfeld – en kreis i Rheinland-Pfalz